Čunasta kost (stopalo)
 Čunasta kost (šaka)